Tayoltita kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tayoltita, Durango, San Dimas, 
 Tayoltita, Sinaloa, Elota,